Lebec peut faire référence à :

Patronymes 

 Édouard Le Bec (1851-1941), médecin, chirurgien et écrivain français ;
 , compositrice américaine ;
 Marie Lebec (née en 1990), femme politique française.

Toponyme 

 Lebec, secteur non constitué en municipalité américain.